Tequila Patrón American Le Mans Series at Long Beach 2010 — это второй этап сезона 2010 ALMS. Гонка прошла 17 апреля.

В 4-й раз в своей истории серия проводит этот этап в американском городе Лонг-Бич.

Квалификация 
Поул в абсолюте завоевал пилот команды Aston Martin Racing Адриан Фернандес.

Экипаж Black Swan Racing № 54 отправлен в конец стартовой решётки из-за использования ненадлежащего топлива.

Результаты 

Обладатель поула в каждом классе выделен жирным.

Гонка 
Победу в гонке в абсолютном зачёте отпраздновал экипаж #1 Highcroft Acura опередивший на 0,353 секунды экипаж № 007 Aston Martin.

Финишировавший пятым в абсолюте экипаж #99 Green Earth Team Gunnar выиграл гонку в классе LMPC (привезя ближайшему конкуренту круг).

Экипаж #45 Flying Lizard Porsche финишировал восьмым в абсолюте и выиграл гонку в классе GT.

Экипаж #81 Alex Job Racing выиграл гонку в классе GTC.

Результаты 

Победители в каждом классе выделены жирным. Автомобили, проехавшие менее 70 % дистанции победителя в их классе помечены как неклассифицированные (НК).

Примечания 

Моторные виды спорта
Лонг-Бич
Апрель 2010 года
ALMS